Раёк:

 Раёк — народный театр.
 Раёк — верхние места в театре, под потолком, устаревшее название театральной галёрки (во французском театре называется «paradis» — рай); отсюда выражение «сидеть в райке». См. название известного французского фильма Дети райка (1945).
 Раёк — гранёное стёклышко, показывающее радужные цвета или предметы в радужных цветах, стеклянная призма. «Райки» — радужный окоём предметов, разноцветные лучи или отражение.
 Раёк — радужница глазная, радуга, радужная перепонка с окошечком, зеницей, зрачком.
 Раёк — музыкальная группа из Украины.
 «Раёк» — вокальная сюита М. П. Мусоргского (1869 г.), представляющая собой музыкальный памфлет, сатиру на музыкальных деятелей, идейных противников принципов «могучей кучки».
 Раёк — торговая марка фунгицида на основе дифеноконазола.
 «Антиформалистический раёк» — сатирическая кантата Дмитрия Шостаковича.

Топоним
 Раёк — посёлок в Копыльском районе Минской области Белоруссии.
 Раёк — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Раёк — посёлок в Каневском районе Черкасской области Украины.
 Раёк — посёлок в Торжокском районе Тверской области России.

Часть топонима
 Знаменское-Раёк — усадебный комплекс в Тверской области, построенный по проекту архитектора Н. А. Львова.

См. также

Ссылки 
 см. статью «Рай» в «Толковом словаре» Владимира Даля''